Tsuchiya bezeichnet:

 Tsuchiya (Klan), japanischer Klan

Tsuchiya ist der Familienname folgender Personen:

 Akihiro Tsuchiya (* 1943), japanischer Mathematiker
 Alexandre Tsuchiya (* 1992), brasilianischer Tennisspieler
 Anna Tsuchiya (* 1984), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Tsuchiya Bunmei (1890–1990), japanischer Lyriker
 Garon Tsuchiya (1947–2018), japanischer Mangaka
 Keiichi Tsuchiya (* 1956), japanischer Automobilrennfahrer
 Masae Tsuchiya (* 1996), japanische Skilangläuferin

 Tsuchiya Masanao (1641–1722), japanischer Daimyō
 Masatada Tsuchiya (* 1942), japanischer Politiker
 Tsuchiya Masatsugu (1544–1575), japanischer Samurai
 Nobuko Tsuchiya (* 1972), japanische Bildhauerin
 Ryōsuke Tsuchiya (* 1994), japanischer Eisschnellläufer
 Shinako Tsuchiya (* 1952), japanische Politikerin
 Tsuchiya Takao (1896–1988), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Takeshi Tsuchiya (* 1972), japanischer Autorennfahrer
 Takumi Tsuchiya (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Tao Tsuchiya (* 1995), japanische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin
 Tokizō Tsuchiya, japanischer Produzent
 Tom Tsuchiya (* 1972), US-amerikanischer Bildhauer
 Yoshio Tsuchiya (1927–2017), japanischer Schauspieler
 Yūichi Tsuchiya (* 1979), japanischer Schauspieler
 Yukio Tsuchiya (* 1974), japanischer Fußballspieler